Der Name Wajenga (russisch , englische Transkription Vaenga) bezeichnet:

 einen Fluss in Nordrussland, siehe Wajenga
 den früheren Namen der Stadt Seweromorsk
 Wajenga-1, den früheren Namen des Flugplatzes Seweromorsk-1
 Jelena Wladimirowna Wajenga, eine russische Popsängerin, Songschreiberin und Schauspielerin